Cole Turner - demon Belthazar – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki. Grał go Julian McMahon.

Cole urodził się w 1888 r. w Kalifornii. Jego ojciec to Benjamin Coleridge Turner, a matka - demoniczna kobieta o imieniu Elizabeth. Pół-człowiek (po ojcu), pół-demon (po matce), który został wysłany przez Triadę, by zniszczyć Wybrane Czarownice - siostry Halliwell. Będąc w posiadaniu mocy Źródła wszelkiego zła, Cole został władcą ciemnej strony mocy. Ginął dwukrotnie z rąk Czarodziejek.

Cole jest adwokatem biorącym udział w sprawie, w którą zamieszane są siostry. Wpada w oko Phoebe, ona również mu się podoba. Okazuje się jednak, że Cole w rzeczywistości jest Belthazarem, demonem, zesłanym przez Źródło (The Source), który ma zabić Czarodziejki. Źródło nie przewiduje jednak tego, że zakocha się w jednej z nich – Phoebe, co uniemożliwi mu wykonanie zadania. Po swojej zdradzie jest ścigany przez demony zesłane przez The Source, znika na jakiś czas, by pojawić się znowu i zostać przeciągniętym na stronę zła, a potem znowu przejść na stroną Czarodziejek.

W 4 sezonie traci swoje demoniczne moce i staje się zwykłym człowiekiem. Za sprawką Wyroczni zaczyna zmieniać się w drugie Źródło. Żeni się z Phoebe i przeciąga ją na swoją stronę. Ta zachodzi w ciążę, a dziecko, które ma się wkrótce narodzić, ma zostać najpotężniejszym czarnoksiężnikiem. Za sprawką intryg Wyroczni, Phoebe traci dziecko, a Cole ginie. Okazuje się jednak, że nie do końca... Po tym jak zostaje unicestwiony trafia do krainy dla pokonanych demonów, gdzie odzyskiwane są ich złe moce. Jednakże Cole nie jest zwykłym demonem i co prawda traci swoje demoniczne zdolności, ale zachowuje ludzką duszę. Dzięki temu udaje mu się przetrwać. Przez pewien czas przebywa w zaświatach, do czasu gdy odnajduje sposób na przejmowanie mocy poległych demonów. Absorbuje ich tak dużo, że w końcu udaje mu się dzięki nim znaleźć sposób na powrót do świata żywych. Zjawia się w najlepszym możliwym momencie - gdy Phoebe jest poważnie zagrożona przez jednego z demonów. Cole ratuje ją i obwieszcza, że wrócił i ma zamiar ją odzyskać. Phoebe jednak już go nie kocha, gdyż zawiódł ją w przeszłości zbyt wiele razy. Prosi go aby zostawił ją w spokoju, ale Cole nie chce się na to zgodzić. Postanawia za wszelką cenę udowodnić jej, że się zmienił i że jest dobry. Używa do tego mocy, które pozyskał w zaświatach. Mimo wielu starań (z różnymi skutkami), nie udaje mu się przekonać do siebie ukochanej czarodziejki. Wtedy traci chęć do życia i prowokuje siostry aby te go unicestwiły. Jednak wtedy to okazuje się, że dzięki ogromnej liczbie mocy, które Cole przejął w demonicznych zaświatach, stał się niezniszczalny. Zrozpaczony, przez pewien czas próbuje się zabić, ale bezskutecznie. W końcu wraca na złą stronę i próbuje (tym razem siłą) zdobyć Phoebe, nawet wbrew jej woli. Warto dodać, że w tym czasie Cole nie jest już taki sam jak dawniej, stał się dosyć szalony. Ostatecznie, gdy nie widzi już żadnego wyjścia, przystępuje do Avatarów, aby dzięki ich nieograniczonym mocom stworzyć taką rzeczywistość, w której on i Phoebe, będą znowu razem. Teoretycznie udaje mu się tego dokonać, ale okazuje się, że Phoebe mimo iż jest jego żoną, tak naprawdę wcale go nie kocha. W końcu przy pomocy Paige, której cudem udało się uniknąć udziału w zmianie rzeczywistości, zabija Cole'a, który w nowym świecie nie był już nieśmiertelny. Po jego śmierci wszystko wraca do normy, a postać Cole'a na dobre znika z serialu. Pojawia się jeszcze gościnnie w odcinku "The seven year witch", pomagając Piper wrócić do Leo, gdyż Starszyzna pozbawiła go pamięci o żonie i dzieciach.

Moce 
 teleportacja (różne rodzaje; np. lśnienie, przenikanie lub przemieszczanie się w płomieniach)
 kule energii
 kule ognia
 samouzdrawianie
 spowalnianie czasu
 pirokineza
 telekineza
 telepatia
 odbijanie mocy
 przywoływanie np. demonów
 podróżowanie w czasie (jako awatar)

Postacie z serialu Czarodziejki
Fikcyjni zamachowcy

da:Phoebes Kærester#Cole Turner
ru:Список персонажей телесериала «Зачарованные»#Коул Тёрнер